Tam Phước (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Tam Phước (Bến Tre)
 Tam Phước (Đồng Nai)
 Tam Phước (Quảng Nam)